Дрина () — річка на кордоні Боснії і Герцеговини та Сербії.

Також може значити:

 Дринська бановина — провінція Королівства Югославії з 1929 по 1941
 Дрина (Вишеград) — боснійській футбольний клуб
 Дрина (Зворник) — боснійській футбольний клуб